Valadon ist der okzitanische Name von Baladou und Nachname folgender Personen:

 Paul Valadon (1867–1913), Zauberkünstler
 Suzanne Valadon (1865–1938), französische Malerin

Valadon steht für:
 (6937) Valadon, Asteroid des Hauptgürtels